Abu'l-Faradsch ist der Name folgender Personen:
 Abu l-Faradsch al-Isfahani (897–967), arabischer Historiker
 Abū l-Faradsch Ibn al-ʿIbrī  (1226–1286), armenischer Bischof und Universalgelehrter, siehe Gregorius Bar-Hebraeus